Antilia, isola leggendaria localizzata nell'Oceano Atlantico occidentale.
Antillia, genere di piante della famiglia delle Asteracee.
Antillia, genere di coralli dell'ordine Scleractinia